Memling ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Memling (~1435–1494), deutscher Maler der niederländischen Schule

Memling bezeichnet außerdem:

 (9562) Memling, ein Asteroid des Hauptgürtels